Шешонк III — египетский фараон приблизительно в 837—798 годах до н. э.. Седьмой царь XXII династии.

Биография

Правление 
Неизвестно, в какой степени родства Шешонк III состоял со своим предшественником,Такелотом II.

О его правлении известно не очень много. Во время правления Шешонка III произошла потеря политического единства Египта. Начиная с 8 года правления Шешонка III фараоны XXII династии управляли только Нижним Египтом со столицей в Мемфисе. В Фивах же себя объявил фараоном Петубастис I, ставший родоначальником XXIII династии, правившей параллельно с XXII династией.

От Шешонка III дошла в бубастидской зале Карнака надпись с перечнем богатых его даров храму.

Похоронен Шешонк III был в разграбленной королевской гробнице NRT V в Танисе.

Семья 
Жёнами Шешонка III были Джед-Баст-Эс-Анх, дочь Такелота, верховного жреца Птаха в Мемфисе, и Тжес-Баст-Перу, дочь Осоркона II. У него было как минимум 4 сына и дочь:
 Анхесен-Шошенк
 Бакеннефи
 Пешетбаст
 Пимей
 Такелот

Имя

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шешонк III на сайте antikforever.com

Фараоны по алфавиту
Верховные жрецы Амона
Фараоны XXII династии
Правители Африки IX века до н. э.
Правители Африки VIII века до н. э.